George Legge (1. baron Dartmouth) (1647-1791)
 George Legge (3. hrabia Dartmouth) (1755-1810)

Zobacz też